Tsjoeja (Katoen), een rivier in de Russische deelrepubliek Altaj (zijrivier van de Katoen)
 Tsjoeja (Maja), een rivier in de Russische kraj Chabarovsk (zijrivier van de Maja)
 Tsjoeja (Lena), een riviertje in de Russische oblast Irkoetsk (zijrivier van de Lena)

 Tsjoeja (plaats), een plaats in de Russische oblast Irkoetsk (aan de Tsjoejarivier)